Caíca, nome artístico de Carlos Henrique Magalhães Marques (, c. 1964 — Rio de Janeiro, 2001)  foi um baixista brasileiro.

Foi o primeiro baixista e um dos fundadores da banda O Verso, criada em 1985 por jovens músicos do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com a saída de Caíca e a entrada do baixista Zé Henrique Alves, a banda passou a chamar-se Picassos Falsos. 

Caíca foi o criador da linha de baixo Carne e Osso., gravada por Zé Henrique no primeiro disco da banda, em 1987. 

Caíca faleceu aos 37 anos, em um acidente de carro na Estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Membros do Picassos Falsos